Бѝстренци е село в Северна България. То се намира в община Бяла, област Русе. До 1934 година името на селото е Гьол бунар.

История 
При избухването на Балканската война 2 души от Гьол бунар са доброволци в Македоно-одринското опълчение.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Институции 
В селото функционира Дом за стари хора с капацитет 35 души. Директор на дома от 2002 г. е Анатоли Петров.

Бележки 

Села в област Русе
Населени места в община Бяла (област Русе)